Antonino "Nino" Madonia – mafioso italiano
 Danilo Madonia – musicista e arrangiatore italiano
 Francesco "Ciccio" Madonia – mafioso italiano 
 Giuseppe "Piddu" Madonia – mafioso italiano 
 Giuseppe Madonia – mafioso italiano  
 Salvatore Madonia - mafioso italiano
 Giuseppe Madonia – calciatore italiano 
 Ezio Madonia – atleta italiano
 Luca Madonia – cantautore italiano
 Rosario Madonia – pseudonimo del disc jockey italiano Big Fish